Atraso médio gerenciável é um termo técnico relacionado a Central de Atendimento Telefônico.

Estatística dos sistemas de DAC que afere o tempo de espera médio entre a geração do contato pelo chamador e o atendimento por um agente.

Telefonia
Central de atendimento telefônico